БТР може да се отнася за:

 Б.Т.Р. – наименование на българска рок-група;
 БТР – съкратено наименование на бронетранспортьор.